Trébuchet est un nom commun ou un patronyme qui peut désigner :

Nom commun 
 Le trébuchet est un engin militaire voisin de la catapulte, utilisé au Moyen Âge ;
 Le trébuchet est une petite balance ;
 Le trébuchet est un piège à oiseaux ou autres animaux ;
 Trebuchet est une police de caractères.
 Le trébuchet est un piège aux échecs. Dans l'obligation de jouer, le joueur qui tombe dans ce dernier est par conséquent obligé faute de choix de lâcher du matériel. Cela conduit en général à la perte de la partie.
 Le trébuchet est une édition de revues et de périodiques.

Patronyme 

Adolphe Trébuchet (1801-1865), administrateur français.
 Sophie Trébuchet (1772-1821), mère de Victor Hugo.
Patronyme français